Michnewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Michnewitsch (* 1976), weißrussischer Kugelstoßer
 Natallja Michnewitsch (geb. Charaneka; * 1982) weißrussische Kugelstoßerin
 Nikolai Petrowitsch Michnewitsch (1849–1927), russischer General und Kriegsminister